Даховский — начало ряда многозначных терминов.

Известные значения 
 Даховский пост
 Даховский отряд

См. также 
 
 Гетман Даховский
 Даховская
 Даховское сельское поселение